Шокин — фамилия.

Известные носители:
 Шокин, Александр Иванович (1909—1988) — советский государственный деятель.
 Шокин, Виктор Николаевич (род. 1952) — Генеральный прокурор Украины (2015—2016).
 Шокин, Дмитрий Александрович (род. 1992) — узбекистанский тхэквондист.
 Шокин, Евгений Сергеевич (1944—2023) — советский и российский театральный актёр, народный артист Российской Федерации (1999).
 Шокин, Леонид Владимирович (1892—1962) — советский фотограф, фотожурналист.
 Шокин, Юрий Иванович (род. 1943) — математик и педагог, академик РАН.

См. также 
 Похожие фамилии: Шохин, Чокин, Щёкин.